Argoptochus — род жесткокрылых семейства долгоносиков.

Распространение 
Широко распространены в Южной Европе и Средиземноморье.

Экология 
Жки встречаются на травянистых растениях.

Виды 
Некоторые виды рода:

Ссылки 
 BioLib Profil taxonu — rod Argoptochus Weise, 1883

Примечания 

Entiminae
Роды жесткокрылых